

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Liski – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów
 Liski – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Liski – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Liski – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol
 Liski – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy
 Liski – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Liski – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

Integralne części wsi w Polsce 
 Liski – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice

Miejsca na Białorusi 
 Liski – chutor w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Oziaty
 Liski – stacja kolejowa w miejscowości Liski, w rejonie rzeczyckim, w obwodzie homelskim

Miejscowości w Rosji 
 Liski – miasto w Rosji, w obwodzie woroneskim, port nad Donem

Miejscowości na Ukrainie 
 Liski (Ліски) – wieś w rejonie kołomyjskim
 Liski – wieś w rejonie włodzimierskim
 Liski – wieś w rejonie wołodarskim
 Liski – wieś w rejonie zbaraskim

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Liski
 Lis
 Lisek
 Lisice
 powiat liski